Робер, Жан-Марк ( — , Jean-Marc Roberts) — французский писатель, критик и сценарист.

Биография 
Родился в Париже.
Первый роман писателя «Суббота, воскресенье и праздники» (1972) был напечатан, когда его автору исполнилось семнадцать лет. Роман «Чужие дела» (1979) был отмечен премией Ренодо. Снятый по этой книге фильм получил премию Деллюк. Жан-Марк Робер является также автором книг «Дети фортуны», «Беспокойный сон», «Вылитый портрет» и др.

Сочинения 

 Samedi, dimanche et fêtes, Le Seuil, 1972. Prix Fénéon 1973
 Baudelaire et les voleurs, Julliard, 1973.
 Le Sommeil agité, Le Seuil, 1977.
 Les Enfants de fortune, Le Seuil, 1978.
 Affaires étrangères, Le Seuil, 1979. Prix Renaudot 1979
 L’Ami de Vincent, Le Seuil, 1982.
 Portrait craché, Le Seuil, 1983.
 Méchant, Le Seuil, 1985.
 Mon père américain, Le Seuil, 1988.
 L’Angoisse du tigre, Le Seuil, 1990.
 Les Seins de Blanche Neige, Grasset, 1993.
 Affaires personnelles, Grasset, 1996.
 Monsieur Pinochio, Julliard, 1998.
 Un début d’explication, Le Seuil, 2000.
 Une petite femme, Grasset, 2000.
 Toilette de chat, Le Seuil, 2003.
 Les Bêtes curieuses, réédition, Balland, 2003.
 Je te laisse, Le Seuil, 2004.
 Cinquante ans passés, Grasset, 2006.
 La Prière, Flammarion, 2008.
 François-Marie, Gallimard, 2011.

Примечания

Переводы на русский язык 
 Чужие дела. Перевод с французского Нины Кудрявцевой. Предисловие Ларисы Васильевой. М.: Известия, 1985.- 160 с.

Писатели по алфавиту
Писатели Франции
Лауреаты премии Ренодо
Лауреаты премии Фенеона